Хуа́н Ва́ргас:* Варгас, Хуан Карлос (род. 1963) — сальвадорский дзюдоист, участник трёх летних Олимпийских игр.
 Варгас, Хуан Мануэль (род. 1983) — перуанский футболист, полузащитник.
 Варгас, Хуан Пабло (род. 1995) — коста-риканский футболист, защитник.